NI eller Ni kan avse:

NI 
 NI – en grupp inom den svenska polisen som tillhör Nationella operativa avdelningen, se Nationella insatsstyrkan
 NI – ett förbund instiftat 1919 för att tillvarata den norska industrins gemensamma intressen, se Norges Industriforbund

Ni 
Ni (personligt pronomen) – ett personligt pronomen
Ni – kemiskt tecken för grundämnet nickel
Ni – en interjektion i filmen Monty Pythons galna värld, se Riddarna som säger Ni
 .ni – nationell toppdomän för Nicaragua